Крф може бити:

 Крф, грчко острво
 Крф (округ), округ у Грчкој, у периферији Јонска острва
 Крф (општина), општина у Грчкој, у периферији Јонска острва, у округу Крф
 Крф (град), град у Грчкој, у периферији Јонска острва, у округу Крф, у општини Крф